Il romanzo di un giovane povero – romanzo di Octave Feuillet

Adattamenti cinematografici e televisivi
Il romanzo di un giovane povero – titolo alternativo L'ultimo dei Frontignac, regia di Mario Caserini, film muto del 1911
Il romanzo di un giovane povero film del (1914)
Il romanzo di un giovane povero – film diretto da Amleto Palermi (1921)
Il romanzo di un giovane povero (Le roman d'un jeune homme pauvre) – film diretto da Abel Gance (1935)
Il romanzo di un giovane povero – film diretto da Guido Brignone (1942)
Il romanzo di un giovane povero – sceneggiato televisivo diretto da Silverio Blasi (1957)
Il romanzo di un giovane povero (Historia de un joven pobre) – film diretto da Marino Girolami (1958)
Il romanzo di un giovane povero – film diretto da Cesare Canevari (1974)
Romanzo di un giovane povero – film diretto da Ettore Scola (1995)